Adolf Lindfors – lottatore finlandese
 Anton Lindfors – snowboarder finlandese
 Arthur Lindfors – lottatore finlandese
 Berndt Lindfors – ginnasta finlandese
 Lill Lindfors – cantante svedese nata in Finlandia
 Viveca Lindfors – attrice e insegnante svedese naturalizzata statunitense
 Viveca Lindfors – atleta finlandese di pattinaggio artistico su ghiaccio